Fraser hace referencia a varios artículos:

Geografía 
 Isla Fraser, en Australia.
 Río Fraser, en Canadá.

Historia 
 Fiebre del oro del cañón del Fraser

Apellido 
 Alasdair Fraser, violinista británico.
 Brendan Fraser, actor estadounidense.
 Dawn Fraser, nadadora australiana.
 George MacDonald Fraser, escritor británico
 Hugh Fraser, actor británico.
 Laura Fraser, actriz británica.
 Marc Fraser Davis, director de animación de Disney.
 Mathew Fraser, atleta y campeón de los CrossFit Games.
 Nancy Fraser, socióloga estadounidense.
 Paula Newby-Fraser, atleta rodesiana.
 Ronald Fraser, actor británico (1930-1997), que intervino en numerosas películas entre los años 1950-1970.
 Ronald Fraser, historiador británico (1930-2012), especialista en historia de España contemporánea.
 Shelly-Ann Fraser, velocista jamaicana.

Autores de nombres científicos 
 C.Fraser - Charles Fraser ca. 1788-1831
 E.M.Fraser - Elizabeth M. Fraser fl. 1968
 G.Fraser - George Fraser 1854-
 G.T.Fraser - Gordon Travers Fraser 1882-1942
 H.Fraser - Hugh Fraser 1834-1904
 James Fraser - James Fraser fl. 1918
 Fraser - John Fraser 1750-1811
 Fraser f. - John Fraser (hijo) 1780-1852
 Fraser - Louis Fraser 1810-1866
 J.Fraser - John Fraser (1854-1935)
 L.R.Fraser - Lilian Ross Fraser 1908-
 P.N.Fraser - Patrick Neill Fraser 1830-1905
 S.V.Fraser - Samuel Victorian Fraser 1890-1972
 W.P.Fraser - William Pollock Fraser 1867-1943